Brandenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques E. Brandenberger (1872–1954), Schweizer Chemiker und Erfinder
 Erich Brandenberger (1892–1955), deutscher General der Panzertruppe
 Ernst Brandenberger (1906–1966), Schweizer Professor für Werkstoffkunde und Brigadier der Schweizer Armee
 Gotthold Brandenberger (1878–1945), Schweizer Kaufmann
 Hans Brandenberger (1912–2003), Schweizer Bildhauer
 Hans Brandenberger (Toxikologe) (1921–2020), Schweizer Toxikologe

 Robert Brandenberger (* 1954), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Stiftung Dr. J. E. Brandenberger
 Brandenberger Bluff, Felsenkliff im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Brandenberg